Urania kan avse:
Urania – astronomins musa i grekisk mytologi
Urania (djur) – ett släkte av fjärilar
Urania – mineralkoncentrat av uranoxider, se Yellowcake
Urania, Berlin – ett naturvetenskapligt sällskap
Urania, Stockholm – ett populärvetenskapligt institut
30 Urania – en asteroid
Urania - Odd Fellowlogen Nr. 23 Urania i Landskrona

Geografi

Brasilien 

 Urânia, kommun, São Paulo,

USA 

 Urania (ort i USA), Louisiana, La Salle Parish, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar